FRVTR 812 — студийный рэп-альбом петербургской группы Krec, вышедший весной 2016 года.

Все 15 песен связаны общей темой, посвящённой персонажу по имени Антон. Этот герой ранее упоминался в альбомах «Нет волшебства» Krec и «Кара-Тэ» Смоки Мо, а также в песнях экс-участника группы Ассаи.

Список композиций 
 Следопыт «Закулисье»  (Prod. Dister)
 Сосед (Prod. Dister)
 Трип (Prod. Dister)
 Апраксин (Prod. Dister)
 Мысли (Prod. Dister)
 Пароль (Prod. Dister)
 Кристалл (Prod. Dister)
 Приговор (Prod. Dister)
 30 (Prod. Dister)
 Пломбы (Prod. Dister)
 Time Out (Prod. Funky RecordZ)
 Игра (Prod. Dister)
 Репортаж (Prod. Dister)
 Майор (Prod. Dister)
 В одночасье (Prod. Dister)

Рецензии 
 — пишет портал Rap.ru

Примечания 

Альбомы 2016 года
Альбомы Krec